Stati Uniti d'America
 Brownington – città della Contea di Henry, Missouri
 Brownington – città della Contea di Orleans, Vermont